Ivars est un patronyme et prénom masculin letton pouvant désigner:

Patronyme
, écrivaine finlandaise
Éric Ivars, dessinateur de Bandes dessinées
, compétiteur finlandais de course d'orientation

Prénom
Ivars Godmanis (né en 1949), premier ministre de Lettonie
 (1931-1989), peintre letton-américain
Ivars Kalniņš (né en 1948), acteur de film et télévision letton
 (1938-2019), recteur et professeur letton
 (né en 1948), mathématicien et auteur américain
Ivars Timermanis (né en 1982), joueur letton de basket-ball

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom letton